Звіриноголо́вське () — село, центр Звіриноголовського округу Курганської області, Росія.

Населення — 4060 осіб (2010, 4502 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік:
 росіяни — 84 %

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Звіриноголовського округу
Села Курганської області
Окружні центри Курганської області